Störsender steht für:

 Störsender, zur Verhinderung des einwandfreien Empfangs einer Funknachricht (etwa von Radio, Fernsehen, Mobilfunk oder GPS) 
 Störsender.tv, Internetplattform für den „Störsender“, unter Mitwirkung von bekannten Kabarettisten wie Dieter Hildebrandt